7A peut faire référence à :
  ;
 Klovski Descent 7A, un gratte-ciel de Kiev en Ukraine ;
 , différentes routes dans le monde ;
 Symphonie no 7a de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi